Das CSFBDirect Tournament of Champions 2002 fand vom 26. Januar bis 1. Februar 2002 in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2001/02 und mit 60.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Peter Nicol, der auch in diesem Jahr das Endspiel erreichte. In diesem traf er wie schon im Vorjahr auf Jonathon Power. Dieser konnte sich diesmal mit 15:6, 15:8 und 15:10 durchsetzen. Nach 2000 gewann Jonathan Power damit zum zweiten Mal das Turnier.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2001/02
2002